

Monnaie 
 Le « dollar » est un nom de monnaie utilisé dans de nombreux pays et notamment aux États-Unis pour le dollar américain.
 Le symbole dollar est le symbole « $ » utilisé pour signifier la plupart de ces monnaies ainsi que certaines nommées « peso ».

Patronyme 

 Phoebe Dollar (1975-), actrice américaine ;
 Adam Dollard des Ormeaux (1635-1660), héros de la Nouvelle-France.

Dollar est aussi le nom de scène de :
 Maty Dollar ;
 Dollar-R Dj.

Toponymie 

 Dollar, une ville d'Écosse.

Autres 
 Le dollar est une unité de mesure de la réactivité en physique nucléaire.
 Dollar est le titre d'une chanson de Jean Villard (dit Gilles) écrite en 1932 et interprétée par le duo Gilles et Julien.
 Dollar est un constructeurs de motos français.
 Dollar est un film de Gustaf Molander avec Ingrid Bergman en 1938.
 $ est un film de Richard Brooks avec Warren Beatty et Goldie Hawn (1971).
 "Dollar" est le nom donné dans les Antilles aux oursins plats fouissant le sable et appartenant au genre Laganum.

Voir aussi 
 Dólar, commune d'Espagne